Albert Nufer (né en 1942), politicien suisse
 Priska Nufer (née en 1992), skieuse suisse